„Известна Македония“ е гръцки химн на Егейска Македония.

Текст 

В оригиналния текст строфата που έδιωξες τους βάρβαρους е που έδιωξες τους Βούλγαρους, тоест че изгонила си българите.

Външни препратки 
Аудио
 Makedonia ksakusti

Химни на региони
Егейска Македония
Македонска музика
Гръцки песни
Маршове
Национални символи на Гърция